En Pologne, Wilkowice est le nom :

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Wilkowice, dans le powiat de Poddębice ;
 du village de Wilkowice, dans le powiat de Rawa.

 dans la voïvodie de Silésie :
 de la gmina de Wilkowice, dans le powiat de Bielsko-Biała ;
 du village de Wilkowice, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Bielsko-Biała ;
 du village de Wilkowice, dans le powiat de Tarnowskie Góry.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Wilkowice, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Wilkowice, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Wilkowice, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Wilkowice, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 du village de Wilkowice, dans la voïvodie de Sainte-Croix.